Orla puede referirse a:

 Orla, elemento decorativo que bordea piezas de tela, vestidos, etc., en forma impresa, grabada, pintada o dibujada que circunda una superficie como adorno o marco (desde la orla amanuense de un pergamino hasta los cercos de cerámica a la ‘cuerda seca’ aplicados a lienzos, arrimaderos, etc.);
 Orla, filete o borde que rodea el interior de un escudo y que en sí constituye una pieza honorable;
 Orla, diploma decorado que reúne las fotos o retratos de los condiscípulos de una promoción escolar o profesional, conmemorando y dando fe de la consecución del título. A la orla impresa en un tamaño menor se le llama orlín.
 Río Orla, río en Turingia (Alemania).
 Río Orla, río en Sajonia (Alemania).
 Río Orla, río en Polonia.

Referencias

No confundir con
 Orlé, una parroquia en Asturias;
 Orle, un municipio de Croacia.